

Geografia
Canada
 Greenview – quartiere di Calgary, in Alberta
Stati Uniti d'America
 Greenview – CDP della California
 Greenview – villaggio dell'Illinois